Квебекская Конференция — конференция, проходившая в Квебеке с 10 по 24 октября 1864 года, для обсуждения проекта Канадской конфедерации. Конференция была проведена в условиях изменения политической ситуации, когда отношения между Великобританией и Соединенными Штатами достигли максимальной напряжённости. Цель конференции заключалась в разработке политики, связанной с федерализмом и созданием единого государства, что обсуждалось на конференции в Шарлоттауне месяцем ранее. Премьер провинции Канада Джон Александр Макдональд попросил генерал-губернатора Канады Чарльза Монка пригласить всех представителей трех приморских провинций и Ньюфаундленда встретиться с кандидатами, которые приняли решение об образовании Объединенной Канады в октябре 1864 года. Несмотря на то, что Ньюфаундленд направил двух наблюдателей, он не принимал непосредственного участия в конференции.

Конференция

Предпосылки 

Шарлоттаунская конференция, состоявшаяся в сентябре 1864 года стала важной встречей, которая определила, что будет обсуждаться на Квебекской конференции. В ходе конференции канадцы поддержали вариант конфедерации, так как в ходе дискуссий было принято единое решение об объединении провинций под названием «Канада». Делегат от Провинции Канады Макдональд начал искать союзников, которые позволили бы ему занимать более доминирующую и влиятельную роль на Конференции в Квебеке. Одним из ключевых заключенных на Конференции в Шарлоттауне альянсов, который будет проявлять себя на Квебекской конференции, стал альянс между делегатами приморских провинций и Макдональдом, поскольку они считали его менее жёстким, чем другого чиновника провинции Канады, Джорджа Брауна.

В пятый, последний день конференции, стало ясно, что вторая часть соглашения Конфедерации почти завершена в создании Конфедерации. Приморские политики, однако, с трудом соглашались и принимали детали предложения канадцев. 10 сентября 1864 года в Галифаксе три дня спустя они составили план проведения следующей конференции в Квебеке для завершения переговоров, которые велись в течение последних нескольких дней. Они составили свои планы для Квебекской конференции, где они сосредоточились бы на конфедерации Британской Северной Америки. Они также согласились пригласить делегацию из Ньюфаундленда, поскольку они не участвовали в переговорах в Шарлоттауне. В период между двумя сессиями члены Шарлоттаунской конференции составили перечень резолюций, которые будут приняты на Конференции в Квебеке и в которых предлагалось создать новый союз. Они должны были стать «72 резолюциями».

Ход конференции

Результат 
В целом результат был достаточно компромиссным, так как для каждой провинции планировалось иметь свой собственный законодательный орган, а полномочия правительства были разделены между федеральным и провинциальными правительствами. было принято решение разместить центральный административный район в Оттаве. На Шарлоттаунской конференции делегаты подтвердили ранее достигнутое соглашение о том, что в центральном правительстве будет нижняя палата, основанная на численности населения, и верхняя, отражающая провинциальное представительство. Отдельные регионы Онтарио, Квебек и три приморские провинции будут иметь по 24 места в палате. Фактический Канада включила в себя часть британской унитарной системы и американской федеральной системы. К концу конференции были составлены «72 резолюции», в которых не содержалось никаких демократических принципов. Эти резолюции не гарантировали защиту прав французских канадцев и в значительной степени исключали их в других частях законодательства.

Христианская вера была хорошо защищена, поскольку как католикам, так и протестантским меньшинствам Канады были предоставлены равные права и особые привилегии во всём, что связано с образованием. Такие резолюции получили широкое одобрение и поддержку со стороны колониального управления. В Нижней Канаде только реформаторы выступали против этих резолюций. В Новой Шотландии необходимо было оказать давление, чтобы добиться принятия этих резолюций законодательным путем. Помимо этого, федеральное правительство получило значительные полномочия в отношении провинций, что было продемонстрировано под властью запрета, что давало федеральному правительству право отвергать законы провинций, которые они не одобряли. В итоге конференции были рассмотрены и другие провинции, включая Ньюфаундленд, Британскую Колумбию и «Северо-Западную Территорию», чтобы в итоге позже войти в Канаду на равноправных условиях. Несмотря на то, что Квебекская конференция значительно изменила британское политическое влияние в Канаде, Британская корона сохранила свои позиции главы правительства, а также протектора и главы исполнительной власти.

72 резолюции 
Резолюции были в значительной степени всеобъемлющими. В первых нескольких резолюциях указывалось, что правительство должно обеспечить завершение строительства межколониальной железной дороги от Ривьер-дю-Лу через Нью-Брансуик до Труро в Новой Шотландии. Делегаты из Новой Шотландии также признали, что строительство железной дороги с полной финансовой поддержкой центрального правительства было ключевым моментом в принятии решения о поддержке центрального правительства в Мариату. Механизмы, предложенные Александром Галтом с точки зрения финансов, в основном сосредоточенные на существующих долгах различных колоний, должны быть разделены и распределены. В некоторых заключительных постановлениях говорится, что Королева обладает значительной властью в ходе судебных разбирательств, поскольку в Резолюции 71 подчеркивается, что Королеву необходимо просить определить ранг и название федеральных провинций. Резолюция 60 устанавливает, что центральное правительство должно решать проблему долгов всех провинций и содействовать выплатам всем вовлеченным сторонам.

Квебекские резолюции получали все большую поддержку со стороны колониальной администрации, при этом единственной оппозиционной группой были нижнеканадские реформаторы, не вошедшие в коалицию. Как в Новой Шотландии, так и в Нью-Брансуике необходимо было оказать значительное давление, чтобы сформулировать и принять законодательные акты. Остров Принца Эдуарда присоединился к новообразованной объединенной Канаде только примерно в 1873 г.. 72 Резолюции оказали значительное влияние на Конституционный акт 1867 года, как будет обсуждаться в следующем разделе, и мало что было изменено или изменено в резолюциях, когда они были приняты в Лондоне.

Конституционный акт 1867 года

Делегаты

Провинция Канада 
 Джордж Браун
 Александр Кэмпбелл
 Жорж Этьенн Картье
 
 Джеймс Коберн
 Александр Тилло-Галт
 Эктор-Луи Ланжевен
 Джон Александр Макдональд
 Уильям Макдугалл
 Томас Д’арси Макги
 Оливер Моуат
 Этьен-Паскаль Таше

Нью-Брансуик 
 
 
 Джон Гамильтон Грей
 Джон Мерсер Джонсон
 Питер Митчелл
 Уильям Генри Стивс
 Сэмюэл Тилли

Новая Шотландия 
 Адамс Джордж Арчибальд
 Роберт Барри Дикки
 Уильям Александр Генри
 Джонатан Маккалли
 Чарльз Таппер
 Джон Уильям Ритчи
 Джозеф Хау

Остров Принца Эдуарда 
 Джордж Коулс
 Джон Гамильтон Грей
 
 Эндрю Арчибальд Макдональд
 Эдвард Палмер
 Уильям Генри Поуп
 Эдвард Уэлан

Ньюфаундленд (наблюдатели) 
 Фредерик Картер
 Эмброуз Ши

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Канадская конфедерация
Октябрь 1864 года
1864 год в Северной Америке